HMS Southampton war ein Linienschiff vierter Klasse mit 60 Kanonen und einer Vermessung von 1476 BRT. Sie lief 1820 vom Stapel, wurde 1867 an das „Hull Committee“ ausgeliehen und 1912 verkauft. Sie war das dritte Schiff der Royal Navy, das den Namen der Stadt Southampton trug.

siehe auch HMS Southampton für die anderen Schiffe dieses Namens.

Literatur 
 William Laird Clowes: The Royal Navy. A History from the Earliest Times to 1900. 7 Bde., London 1996 (Nachdruck der Ausg. 1897–1903)

Weblinks 
 Die Southampton bei Naval Database

Linienschiff (Vereinigtes Königreich)
Fregatte (Takelung)